Олександр Васильович Тулупов ( 11 січня 1972 року, м. Генічеськ, Херсонська область) — український політик, міський голова Генічеська (2015—2022)..

Життєпис 

Народився у Генічеську 11 січня 1972 року. Його батько працював водієм, а мати — секретарем.

Освіта 

У 1989 році закінчив ЗОШ №3 в Генічеську.

1989—1990 роки — навчасвя у генічеському ПТУ-27 за спеціальністю «автокрановщик».

1990—1992 роки — служба в армії на острові Куба;

2005—2010 роки — навчання у Херсонському національному технічному університеті на спеціальності «менеджмент організацій».

З 2019 року навчається у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій по спеціальності «Екологія».

Трудова діяльність 

1996—1999 роки — автокрановщик;

З 2004 року — приватний підприємець. Володіє мережею магазинів «Рибалка»;

В 2005 році організував фестиваль «Рибацька удача», який став популярний не лише в Україні, а й за її межами. Захід проходить кожного року, 9 липня.

Політична діяльність 

2006—2015 роки — депутат Генічеської міської ради V та VI скликань;

2013—2015 роки — очолював комунальне підприємство «Генічеська ЖЕК-1»;

У квітні 2015 року був обраний секретарем міської ради.

З 7 листопада 2015 і по березень 2022 року — міський голова Генічеська.

Після окупації Генічеська Росією 24 лютого 2022 року в ході Російського вторгнення в Україну залишався мером міста. 9 березня був помічений під час покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку, а 12 березня подав у відставку з посади міського голови Генічеська. Після відставки залишився у окупованому місті, створивши Центр допомоги, що об'єднав усіх небайдужих, які на добровільних засадах підтримуватимуть мешканців Генічеська.

Примітки 

Міські голови Генічеська
Члени «Опозиційної платформи — За життя»
Політики України
Уродженці Генічеська